Daniel Botgros este un jurnalist și scriitor român născut la Reșița, în 15.10.1964. Ziarist profesionist din 1990, absolvent de studii de jurnalism și comunicare. Înființează în 1984, la Reșița, împreună cu Lucian Merișca și mai mulți tineri reșițeni pasionați de science-fiction, Clubul ”Atlantis”, care editează o perioadă revista cu același nume. ”Atlantis” obține din partea fandomului de atunci un premiu de debut pentru cea mai bună revistă tipărită. Participă activ la convențiile naționale anuale, inclusiv la Eurocon Timișoara, dar și la București, Craiova, Lugoj și alte orașe. 

Din 1990 debutează în jurnalismul profesionist, la ziarul ”Tinerii” din Reșița, acolo unde devine ulterior, secretar general de redacție, până în 1992. Din 1992 începe activitatea publicistică la ”Timpul”, singurul cotidian al județului Caraș-Severin, un ziar responsabil și profesionist. Acolo deține, până în 2006, printre altele, domeniile Politic și Cultural. În această perioadă colaborează cu publicații precum ”Jurnalul Național”, ”Evenimentul Zilei”, ”Adevărul”, agenții de presă precum ”Ziare.com” și ”Mediafax.” Participă, în 1994, la înființarea postului local de televiziune, Terra Sat. Realizează, timp de patru ani, o emisiune săptămânală la postul de televiziune Eurosat din Caransebeș, unde, ulterior, devine și redactor șef.  După 14 ani înființează, alături de alți colegi de la ”Timpul”, cotidianul ”Sud-Vestul”, unde activează timp de patru ani, 2006 – 2010. Devine ulterior purtător de cuvânt al Primăriei Reșița, apoi colaborează la săptămânalul ”7 zile în Caraș-Severin”, activează din 2012 la Radio Reșița ca realizator de emisiuni și apoi redactor. Realizează emisiuni de noapte precum ”Dincolo de Aparențe”, ”Dreptul de a fi diferit”, ”De la gramofon la mp3” și realizează o emisiune săptămânală pe calea undelor, denumită ”Știință, Tehnică și Imaginație”, acolo unde pentru o perioadă îl are colaborator pe Alexandru Mironov. Din 2011 (și până în prezent) realizează emisiunea ”Dincolo de Aparențe” pe Banat TV, acolo unde are o sumă extrem de diversă de invitați, de la politicieni români și locali, până la oameni de cultură, oameni de afaceri, șefi ai administrațiilor, aleși, cadre medicale, sportivi, jurnaliști. Este pentru o perioadă redactor șef la cotidianul ”Cărășeanul”, apoi redactor la ”Ziua de Vest” și, apoi, la ”Banatul Azi”, până în 2017. În 2014 înființează publicația online ”eCronica”, un ziar de analiză, opinie și comentariu, bine primit în mediile consumatoare de jurnalism de calitate, în opoziție cu tabloidizarea jurnalismului. Acolo scrie comentarii și analize 

Desfășoară o activitate susținută alături de gruparea SF timișoreană Helion, susținând comunicări și publicând în revistele Helion, Helion Online și Biblioteca Nova. 

A publicat mai multe volume, printre care ”Îngerul înfiat” (proză), Editura Timpul Reșița, 2001, ”A doua vârstă a lutului” (reportaj), Editura Timpul, Reșița, 2004. ”Subiectivisme” (eseuri), Editura Timpul, Reșița 2010, ”Jurnalism simbiotic” (jurnalistică), Editura Tim, Reșița 2014, ”Adam” (roman), Editura Eurostampa, Timișoara, 2017, ”Adam (Revoluția)”, Editura Pavcon București, 2018, "Respiră!, Editura Pavcon București, 2022.

”Daniel Botgros este unul dintre jurnaliștii reșițeni preocupați de literatură, de durată, adică, dovedind experiența scrisului și a imaginarului, dând narațiunilor uneori o aură fantastică”, scrie jurnalistul, scriitorul și criticul Gheorghe Jurma iar ziaristul Mario Balint notează, printre altele: ”Daniel Botgros se apleacă la fel de serios asupra oamenilor, cât și a locurilor călcate cu piciorul. El găsește subiectele, adică până la urmă imaginile și cuvintele potrivite, oferind un mozaic adecvat asupra acestui spațiu (Banatul de Munte, n.n.) ce merită mai bine cunoscut. ”

Cât despre ultimul roman al lui Daniel Botgros, criticul Mircea Opriță, notează, printre altele: ”Lucrarea se încadrează într-un SF de factură hard, unde inventivitatea tehnologică primează asupra manipulărilor lejere ale societății viitoare și asupra exploatării esențialmente literare a subiectelor. Tema romanului este destul de incitantă, dacă ne gândim la faptul că specia umană se află tot mai aproape de lansarea în cursă a inteligențelor artificiale, unii oameni de știință, precum Ray Kurzweil, anticipând un moment când tehnologiile din ce în ce mai sofisticate ale contemporaneității noastre vor putea crea efectiv entitățile raționale cu suport computerizat. (...) Evident, Daniel Botgros are o siguranță a scrisului dată de exercițiul constant al jurnalismului. El construiește interesant atât scenele statice, menite să pună în valoare imensele resurse de manifestare cognitivă ale terrienilor săi, cât și pe cele de acțiune, care fac din leagănul deja pustiit al vechii omeniri teatrul unor demonstrații de forță amintind de Star Wars.”

În 2018, Daniel Botgros este co-organizator al Primei Consfătuiri Naționale a Autorilor și Creatorilor de SF și Fantesy – ROMCON găzduite vroedată de Reșița, cu o largă participare națională și un program de calitate. 

Începând cu 2018 Daniel Botgros publică proză SF în volumul ”Antologia povestirilor științifico-fantastice” a Editurii Pavcon, București, precum și în Revista Colecția SF a Editurii Pavcon, București.